Пауль Кристеллер ():

 Пауль Кристеллер (1863—1931) — немецкий искусствовед
 Пауль Оскар Кристеллер (1904—1999) — американский историк философии